Osoby o tym nazwisku:
 Christian Jacobsen Drakenberg – duński weteran wojenny
 Hans Drakenberg – szwedzki szermierz